|-
| 167301 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167302 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167303 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167304 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167305 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167306 - ||  || 23 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167307 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167308 - ||  || 24 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167309 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167310 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167311 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167312 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167313 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167314 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167315 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167316 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167317 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167318 - ||  || 26 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167319 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167320 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167321 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167322 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167323 - ||  || 27 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167324 - ||  || 27 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167325 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167326 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167327 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167328 - ||  || 17 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167329 - ||  || 29 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167330 - ||  || 30 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167331 - ||  || 30 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167332 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167333 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167334 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167335 - ||  || 29 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167336 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 167337 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 167338 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167339 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167340 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167341 - || 2003 VG || 3 noiembrie 2003 ||  || 
|-
| 167342 - ||  || 1 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167343 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167344 - ||  || 9 noiembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167345 - ||  || 14 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167346 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167347 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167348 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167349 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167350 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167351 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167352 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167353 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167354 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167355 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167356 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167357 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167358 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167359 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167360 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167361 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167362 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167363 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167364 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167365 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167366 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167367 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167368 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167369 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167370 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167371 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167372 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167373 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167374 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167375 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167376 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167377 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167378 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167379 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167380 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167381 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167382 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167383 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167384 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167385 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167386 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167387 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167388 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167389 - ||  || 23 noiembrie 2003 ||  || 
|-
| 167390 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167391 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167392 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167393 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167394 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167395 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167396 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167397 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167398 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167399 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167400 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-